Arsenal FC was aan het einde van het seizoen 2001/2002 voor de tweede keer kampioen van de Premier League, met 87 punten en een voorsprong van 7 punten op Liverpool. Het was de twaalfde landstitel in de clubgeschiedenis. Arsenal won de Premier League vooral door een ongeslagen reeks neer te zetten van 21 wedstrijden, vanaf 23 december 2001 verloor het namelijk geen duel meer. Thierry Henry scoorde 24 doelpunten en won daarmee zijn eerste Premier League Golden Boot. Freddie Ljungberg werd door zijn collega's verkozen tot speler van het jaar en Arsène Wenger werd uitgeroepen tot coach van het jaar. Arsenal pakte dit seizoen een dubbel omdat ook de FA Cup gewonnen werd. In de vijfde ronde werd men door Blackburn Rovers uit de League Cup geknikkerd, met zware 4–0 cijfers. Blackburn Rovers zou de secundaire beker later op het seizoen winnen. Men was reeds uitgeschakeld na de groepsfase(s) van de UEFA Champions League en speelde dus geen rol meer in de knock-outfase. Giovanni van Bronckhorst werd aangeworven, maar de Nederlander had moeite om een plaats te veroveren op de linksachter. Arsenal ging winkelen bij regionale rivaal Tottenham Hotspur en kocht er aanvoerder Sol Campbell weg. Campbell werd meteen de leider in de defensie van Arsenal. Tony Adams en Lee Dixon namen aan het einde van het seizoen afscheid als voetballer. Adams speelde zijn gehele carrière voor de club en was aanvoerder sinds 1987, Dixon speelde 14 seizoenen voor de club.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2001-2002 deelnam.

Individuele prijzen 
 Premier League Golden Boot –  14. Thierry Henry – 24 doelpunten
 PFA Players' Player of the Year –  8. Freddie Ljungberg
 FWA Footballer of the Year –  7. Robert Pirès
 Premier League Manager of the Season –  Arsène Wenger

Uitrustingen
Shirtsponsor: Dreamcast
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2001/2002 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Cup

Externe links
 Officiële site

2002
Engelse voetbalclub 2001/02